Градно — топоним:
 Градно — деревня в Червенском районе Минской области Республики Беларусь.
 Градно — деревня в муниципалитете Брда в Приморье Словении.